

Patronyme 

Plutarco Elías Calles (1877-1945), président du Mexique.
Pedro Calles (1983-), entraîneur espagnol de basket-ball.

Toponyme 

 Calles, municipalité de la région de Valence.

Divers 
 Calles, genre de coléoptères.
Patronyme hispanique